Coupe de France (også kendt som Coupe Charles Simon) er den officielle pokalturnering for franske fodboldklubber. Turneringen arrangeres af Frankrigs fodboldforbund og har været afholdt siden 1918. Det mest succesfulde hold er Paris Saint-Germain, der har vundet turneringen 12 gange.

Historie 
Nedenstående er en liste over samtlige finaler i Coupe de France gennem tiden:

Eksterne henvisninger 

 Turneringens hjemmeside 

Nationale pokalturneringer i fodbold
Fodbold i Frankrig